Heřman steht für:

 deutscher Ortsname von Heřmaň, Okres Písek, Tschechien

Heřman ist der Familienname folgender Personen:

 Tomaš Heřman (* 1969), tschechischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Heřmaň (Begriffsklärung)